Jamie Hamilton (rugby à XV) (né en 1970), joueur anglais de rugby à XV
Jamie Hamilton (football) (né en 2002), footballeur écossais